Нянь — китайская фамилия, клан. Значение иероглифа — год. Известные носители:

 Нянь Сялин — генерал-губернатор Хугуана.
  (1679—1726) — китайский военачальник династии Цин, участвовавший в присоединении Восточного Тибета (Амдо, современный Цинхай) к Китаю.
  (1696—1725) — младшая сестра Нянь Гэнъяо, благородная супруга императора Дуншу (консорт императора Юнчжэна), дочь Нянь Сялина.
  (род. 1933) — китайский футбольный менеджер.

См. также 
 Сто фамилий